Brokopondo (district); een district in Suriname
Brokopondo (plaats); hoofdplaats van het gelijknamige district in Suriname

Zie ook:
Brokopondostuwmeer (of van Blommesteinmeer); het grootste stuwmeer van Suriname
Centrum (Brokopondo), ressort in Brokopondo
Brokopondo-overeenkomst (1958), een overeenkomst tussen het nationale energiebedrijf en Alcoa